Kendall kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Kendall (ö),

Australien 

 Kendall (ort i Australien), New South Wales, Port Macquarie-Hastings,

USA 

 Kendall, Florida, ort, Miami-Dade County, 
 Kendall, New York, stad i Orleans County, New York
 Kendall (ort i USA, Wisconsin), Monroe County, 
 Kendall (ort i USA, Washington), Whatcom County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar